Bergö kan syfta på:

Geografi

Finland 

 Bergö, Malax, Österbotten, 
 Bergö, Iniö, Åboland, 
 Bergö, Houtskär, Åboland, 
 Bergö, Nagu, Åboland, 
 Bergö, Raseborg, Nyland, 
 Bergö, Esbo, Nyland,

Åland 

 Bergö, Vårdö, 
 Bergö (Västeränga, Lemland, Åland), 
 Bergö (Flaka, Lemland, Åland), 
 Bergö (Järsö, Lemland, Åland), 
 Bergö (Finström)

Sverige 

 Bergö, Tystberga, Nyköpings kommun,

Personer 
 Carl Johan Bergö (1868–1934), svensk präst

Se även 
Bergön
Bergören
Bergö församling – en församling i Korsholms prosteri inom Borgå stift